Il doppio  dell'Aberto de Tênis de Santa Catarina 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Marcelo Demoliner e Rodrigo Guidolin erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Ricardo Hocevar e Caio Zampieri.

Franco Ferreiro e André Sá hanno battuto in finale André Ghem e Simone Vagnozzi 6–4, 6–3.

Teste di serie

 Franco Ferreiro /  André Sá (campioni)
 Marcelo Demoliner /  Rodrigo Guidolin (primo turno)

 Rogério Dutra da Silva /  Júlio Silva (primo turno) 
 Carlos Poch-Gradin /  Gabriel Trujillo Soler (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Aberto de Tênis de Santa Catarina 2010